Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute à Détroit du  au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Mima Jaušovec, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Leslie Allen et Mima Jaušovec.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en février 1982